Queen, een Engelse rockgroep
 Queen (album), een muziekalbum uit 1973 van de gelijknamige rockgroep
 Queen (Nicki Minaj), een muziekalbum uit 2018 van Nicki Minaj
 Queen (parel), een onregelmatig gevormde barokke zoetwaterparel
 Queen Latifah (1970), een Amerikaanse rapper, zangeres en actrice.
 Ellery Queen, zowel het pseudoniem van een Amerikaans schrijversduo Frederic Dannay en Manfred B. Lee als de naam van de speurder die de hoofdrol speelt in de boeken van dit schrijversduo.
 De koningin van het Verenigd Koninkrijk